Héctor Quintanilla puede referirse a:

 Héctor Quintanilla (1986-), futbolista peruano.
 Héctor Quintanilla (1893-1961), actor argentino.